Московский кодекс:

 Московский кодекс I — одна из древнейших рукописей Нового Завета на греческом языке, датируемая IX веком
 Московский кодекс II — одна из древних рукописей Нового Завета на греческом языке, датируемая IX веком